Шуляченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Шуляченко, Алексей Романович (1841—1903) — русский химик, «отец русского цемента», генерал-майор.
 Шуляченко, Михаил Михайлович (1925—1998) — полный кавалер ордена Славы.